Příjmení Bezpalec nosí více významných osobností:

 Jana Bezpalcová (* 1979) – česká akordeonová virtuózka
 Josef Bezpalec (1855–1935) – schwarzenberský stavební rada
 Zdeněk Bezpalec (* 1966) – český scenárista a režisér